Shannon (auch bekannt als Shannon Town, irisch Sionainn, An tSionna oder Baile na Sionna) ist eine Ortschaft in Irland. Sie ist die einzige nach dem Zweiten Weltkrieg angelegte Stadt Irlands. 1982 erhielt sie den „town status“. Shannon hat 9729 Einwohner (Stand 2016).

Lage 
Der Ort liegt im Westen Irlands (in der Grafschaft Clare), direkt am gleichnamigen Fluss Shannon.

Entwicklung 
1935 beschloss die Regierung den Ausbau des transatlantischen Luftverkehrs. 1937 fand ein erster Flug von Neufundland nach Foynes statt und im Jahre 1939 ein Testflug zum neuen Flugplatz Rineanna. Obwohl während des Zweiten Weltkrieges die zivile Luftfahrt eingestellt wurde, wurde der Flugplatz weiter ausgebaut. Am 16. September 1945 fand der erste reguläre Flug statt, der von Gander (Neufundland) ausging. Zu dieser Zeit war die Reichweite der Flugzeuge noch auf ca. 4000 Kilometer beschränkt; deshalb musste die kürzeste Verbindung zwischen Westeuropa und dem Osten Nordamerikas genutzt werden. Erst Ende der 1950er Jahre war es dann möglich, mehr als 4000 Kilometer zu fliegen und die großen Flugplätze im Direktflug zu erreichen. Die Bedeutung als transatlantisches Luftfahrt-Drehkreuz ging daher zurück.

Beschreibung/Tourismus 
Die Stadt ist vor allem durch den Flughafen Shannon bekannt. Im Stadtzentrum befindet sich eine Mall, die aus einem Einkaufszentrum, einigen Kneipen und einem Supermarkt besteht.

Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat in Shannon eine ihrer Basen. Im aktuellen Flugplan gibt es Flüge von Berlin-Schönefeld nach Shannon (Stand: 31. August 2017).

Klimatabelle

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Ort im County Clare